In Italia vi sono due torrenti chiamati Curone ed esistono quindi due Valle del Curone:
Val Curone : piccola vallata appenninica posta in provincia di Alessandria sul confine tra Piemonte e Lombardia, ove scorre il Curone di Alessandria e Pavia.
Valle del Curone : valle lecchese dove si trova il parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone, ove scorre il ruscello Curone di Lecco e Brianza.